Mit der in der Saison 1967/68 ausgetragenen Handball-DDR-Oberliga der Frauen wurde im Frauen-Hallenhandball der Meister in der Deutschen Demokratischen Republik ermittelt.

Saisonverlauf 
Die Oberliga begann im November 1967 und wurde im April 1968 abgeschlossen. Es beteiligten sich zehn Mannschaften, unter ihnen der Vorjahresmeister SC Empor Rostock sowie die beiden Aufsteiger TSG Wismar und die BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau. Die Frauen des SC Leipzig gewannen alle 18 Spiele und entthronten damit den Titelverteidiger. Die beiden Aufsteiger belegte am Ende die zwei letzten Tabellenplätze und mussten umgehend wieder absteigen.

Abschlusstabelle

Erläuterungen

Die Meistermannschaft

Literatur 
 Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Jahrgänge 1967/68

Weblinks 
 Handball in der DDR
 Bild: SC Leipzig Meister 1968

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1967/68

1967
Handballsaison 1967/68